Le château de Kincardine peut faire référence à :
 , Royal Deeside, au Nord-Est de , Aberdeenshire. (époque victorienne)
 Château de Kincardine, au Nord-Est de Fettercairn, Aberdeenshire et qui a donné son nom à l'ancien comté de Kincardineshire (château médiéval en ruine)
 , au Sud-Ouest d'Auchterarder, Perth and Kinross
 Château de Kincardine, également à Auchterarder mais au Sud-Est (château médiéval détruit en 1645)